Osoby o tym nazwisku:
 Géza Lakatos – węgierski generał i polityk
 Imre Lakatos – węgierski filozof nauki